SBPK est le code OACI pour :
 l'aéroport international de Pelotas, à Pelotas, au Brésil.

Codes OACI des aéroports